Dihydrofuran puede referirse a:
 2,3-Dihydrofuran
 2,5-Dihydrofuran